

Biologie 
Ti est le nom donné à Hawaï à la plante aussi nommée épinard hawaïen ou plus exactement « Cordyline fruticosa ».

Chimie 
Ti est le symbole chimique du titane, selon la liste des éléments chimiques.

Droit 
 Le tribunal d'instance (TI) est un type de tribunal présent dans différents pays.

Entreprises 
 TI est le sigle des entreprises suivantes :
Telecom Italia, une entreprise italienne;
Texas Instruments, une entreprise américaine ;
Tramways de l'Indre, une ancienne compagnie de chemin de fer secondaire

Informatique 
 TI est le sigle des expressions suivantes :
 Technologie de l'information ;
 Test d'intégration ;
Ti comme symbole peut désigner le tébi, un préfixe binaire en informatique.

Lieux géographiques 
TI comme code peut désigner :
 le canton du Tessin, en Suisse, selon la norme ISO 3166-2:CH ;
 le Tadjikistan, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,

Personnes réelles ou imaginaires 
 Ti ou Tiyi, reine d'Égypte, épouse d’Amenhotep III.
 Ti ou Ty, haut fonctionnaire de la cour sous la  égyptienne.
 Juge Ti, personnage littéraire s'inspirant du ministre chinois Di Renjie.
 Ti Lung, un acteur.
 T.I., nom de scène d'un rappeur américain.

Technologies diverses 
TI comme sigle peut désigner :
 Transformateur d'intensité, un appareil électrotechnique ;
 Tender interchangeable, un type d'attelage de locomotives à vapeur.

Linguistique 
Ti est un signe de l'écriture cunéiforme

Autre 
 Épître à Timothée.
 (366852) Ti, astéroïde.
 De l'anglais « Targeted individual », personne ciblée prétendant être victime de harcèlement électronique
 La tarification incitative, un mode de financement du service public de gestion de déchets en France
 Un TI est un travail inédit dans le jargon de Wikipédia.
 Transparency International : ONG internationale ayant pour vocation la lutte contre la corruption gouvernementale.

Code
Code de canton suisse